Główne źródła danych: wielcy.pl, http://strony.toya.net.pl/~mc_herbarz/NOBLE_gen/lubomirski0.htm, W. Semkowiecz, Drużyna i Śreniawa. Studium heraldyczne, „Kwartalnik Historyczny” R. 14(1900), s. 200-222. Daty w nawiasach kwadratowych, np. [1244,1253] oznaczają czas występowania danej osoby w źródłach, gdy nie znamy dat życia.
L